Ретракция (от  — сокращение, сужение, убыль).
 Ретракция в топологии — непрерывное отображение в подпространство, тождественное на нём.
 Ретракция  в биологии — уменьшение объёма клетки, органа, ткани или другого образования за счёт сокращения некоторых элементов его структуры.
 Ретракция в юриспруденции — отмена ошибочного судебного приговора.
Ретракция в стоматологии — уменьшение объёма десны, прилегающей к зубу, за счёт сужения микрососудов путём воздействия препаратов (эпинефрин) или лазера; либо её механическое "отодвигание" за счёт установки нити между зубом и десной.